Виктор Турбин:
 Турбин, Виктор Андреевич (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, командир стрелкового взвода, младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Турбин, Виктор Иванович (1926—2002) — инженер-судостроитель, лауреат Государственной премии СССР.
 Турбин, Виктор Семёнович (1913—1984) — советский режиссёр и сценарист радио- и телетеатра.